Кашкантениз () — топоним в Казахстане:
 Кашкантениз — станция в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Кашкантениз — залив на озере Балхаш.
 Кашкантениз — замкнутое озеро к западу от озера Балхаш.